Nakło nad Notecią, une ville de Pologne ;
Nakëll/Naklo, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Pejë/Peć, district de Pejë/Peć ;
Naklo, une commune de Slovénie.